De mistral is in eerste instantie een noordenwind in Oost-Frankrijk: zie mistral (meteorologie).

Verder kan mistral ook verwijzen naar:
 Mistral (band), een Nederlandse studio-popgroep
 Mistral (hockeyvereniging), een Nederlandse hockeyvereniging in Rucphen, Noord-Brabant
 Mistral (lettertype)
 Mistral (luchtdoelraket), een infraroodgeleid luchtdoelraketsysteem
 Aviasud Mistral, een ultralight vliegtuig (MLA)
 Mistral (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Mistral (studentenvereniging), de studentenvereniging Romaanse Talen aan de UFSIA (later: Universiteit Antwerpen)
 Mistral (attractie), een kermisattractie van Mondial Rides van de frisbee-soort
 Mistral uitgevers, een Nederlandse uitgeverij
 Mistral One Design Class (zeilplank), een windsurfplank
 TEE Mistral, een internationale trein
 Mistral Air, een Italiaanse luchtvaartmaatschappij
 Mistralklasse, een Franse klasse militaire transportschepen

Personen met de achternaam Mistral 
 Frédéric Mistral, een Franse schrijver
 Gabriela Mistral, een Chileense dichteres